L'édition 2022 du tournoi de tennis de Montevideo se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Diana Shnaider remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Léolia Jeanjean, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ingrid Gamarra Martins et Luisa Stefani.

Faits marquants

Forfaits 
  Julia Grabher, remplacée par  Diana Shnaider
  Maja Chwalińska, remplacée par  Kateryna Baindl
  Danka Kovinić, remplacée par  Rosa Vicens Mas
  Elizabeth Mandlik, remplacée par  Irina Bara
  Chloé Paquet, remplacée par  Hailey Baptiste
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  María Carlé
  Panna Udvardy, remplacée par  Yvonne Cavallé Reimers

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Diana Shnaider remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Française Léolia Jeanjean.

La paire brésilienne Ingrid Gamarra Martins / Luisa Stefani remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montevideo
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Montevideo
Sport en Uruguay en 2022
Tennis en novembre 2022